Pansow ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Pansow (1939–2010), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Alt- und Neu-Pansow, Ortsteile der Gemeinde Dersekow
 Panso